Tauß oder Tauss ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Tauß (1904–??), Dirigent
 Ferdinand Tauß (1881–1925), österreichischer Bildhauer
 Jörg Tauss (* 1953), deutscher Politiker
 Lippmann Tauss (1745–1812), preußischer Hoffaktor

siehe auch:
 Taus